Ume älv, een rivier in Noord-Zweden
ume (plant) (Prunus mume), een Aziatische pruimenboom en de vruchten ervan (ume)
umeshu (drank), alcoholische drank gemaakt van ume (de vrucht van de Prunus mume)
Ume (Oita), een voormalige gemeente in Japan